Andreï Vladimirovitch Piatnitski (en ), né le  à Tachkent en URSS, est un footballeur international russe et ouzbek, aujourd'hui reconverti en entraîneur.

Biographie

Joueur 

Piatnitski joue 19 matchs en Ligue des champions avec le club du Spartak Moscou.

Équipe nationale 

Piatnitski est sélectionné une fois en équipe d'URSS. Il reçoit également 5 sélections en équipe de la CEI. Il représente également par deux fois la sélection ouzbèke. Il joue enfin à onze reprises pour la Russie.

Il dispute la Coupe du monde 1994 organisée aux États-Unis. Lors du mondial, il joue un match contre le Brésil.

Entraîneur

Statistiques

Palmarès 
 Spartak Moscou
 Champion de Russie en 1992, 1993, 1994, 1996 et 1997
 Vainqueur de la Coupe d'Union soviétique en 1992.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 1994.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international soviétique
Footballeur international des États indépendants
Footballeur international ouzbek
Footballeur international russe
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Sokol Saratov
Entraîneur russe de football
Entraîneur ouzbek de football
Entraîneur du FK Orenbourg
Naissance en septembre 1967
Naissance à Tachkent